Förslag kan syfta på:

 Förslag (musik) – ton före huvudton
 Proposition – ett förslag om beslut som regeringen respektive statsrådet lägger fram inför riksdagen i Sverige och Finland
 Motion (förslag) – ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling